Ruhm steht für:

 Ruhm, das andauernde Ansehen einer Person innerhalb einer Gemeinschaft oder der Öffentlichkeit
 Ruhm (Roman), Roman von Daniel Kehlmann
 Ruhm (Film), Film nach dem Roman von Daniel Kehlmann
 ein Ortsteil von Rodenbek in Schleswig-Holstein, Deutschland

Ruhm ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Ruhm (* 1965), österreichische, zeitgenössische Videokünstlerin
 Felicitas Ruhm (* 1936), österreichische Schauspielerin
 Franz Ruhm (1896–1966), österreichischer Koch

Siehe auch:
 Rhum
 Rum (Begriffsklärung)
 Rühm